Georg Åberg, Zweeds atleet
Lasse Åberg, Zweeds acteur, artiest, filmregisseur en muzikant

Aberg